Aaro Olavi Pajari (17 de Julho de 1897 em Asikkala - 14 de Outubro de 1949) foi um coronel das forças armadas da Finlândia durante a Segunda Guerra Mundial. Ganhou popularidade nacional, por ser o militar mais conhecido de seu país na época da guerra, e pelo seu estilo motivador. Teve sucesso ao comandar equipes de pequeno porte, tendo ganhado grande parte das batalhas deste modo.

Militares da Finlândia
Mortos em 1949